Brainwashed is het tweede studioalbum van de Britse metalcore band While She Sleeps. Het album werd op 23 maart 2015 uitbracht via Search and Destroy Records.

Tracklist

Muziekalbum uit 2015